Nie ma lekko (Necessary Roughness, 2011–2013) – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację USA Network od 29 czerwca 2011 roku. W Polsce nadawany jest za pośrednictwem usługi nSeriale od 1 czerwca 2012 roku. Stworzony przez Liz Kruger i Craig Shapiro.
20 listopada 2013 roku, USA Network podjęła decyzje o nie zamawianiu 4 sezonu serialu, zakończenie na trzecim sezonie.

Fabuła 
Życie dr Dani Santino (Callie Thorne) ulega zmianie, gdy zostaje zdradzona przez męża. Kończą się fundusze a dzieci nie radzą sobie z rozstaniem rodziców. Kobieta rozpoczyna pracę dla amerykańskiej drużyny footballowej New York Hawks. Na terapii u pani dr Santino pojawiają się ponadto celebryci, muzycy i politycy.

Obsada

Główne 
 Callie Thorne jako dr Danielle „Dani” Santino
 Marc Blucas jako Matthew Donnally
 Mehcad Brooks jako Terrence „T.K.” King
 Scott Cohen jako Nico Careles
 Hannah Marks jako Lindsay Santino
 Patrick Johnson jako Ray „Ray Jay” Santino Jr.
 Karissa Lee Staples jako Paloma Madsen
 John Stamos jako Connor McClane

Poboczne 
 Craig Bierko jako Ray Santino
 Amanda Detmer jako Jeanette
 Concetta Tomei jako Angela
 Gregory Alan Williams jako trener Purnell
 Andrea Anders jako Laura Radcliffe
 Jason Gedrick jako dr J. D. Aldridge
 Orlando Jones jako Lazarus Rollins
 Nadia Dajani jako Margo Ciccero
 Jaime Lee Kirchner jako Vivica
 Evan Handler jako szeryf Pittman
 Gaius Charles jako Damon Razor/Bryce Abbot
 Rob Estes jako Rob Maroney
 Michaela McManus jako Noelle Saris
 Danielle Panabaker jako Juliette Pittman
 Travis Smith jako Rex Evans
 David Andrews jako trener Tom Wizinski
 David Anders jako Troy Cutler
 Kate Miner jako Sheera Kane

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Programy telewizji USA Network